10. Seimas war das litauische Parlament (Seimas), gewählt für die Legislaturperiode von 2008 bis 2012.

Präsident des Seimas 
 2008–2009: Arūnas Valinskas
 2009–2012: Irena Degutienė

Mitglieder

Ausgewählte Mitglieder, derer Mandate niedergangen

Quellen

Weblinks 
 http://www.vrk.lt/lt/2008_seimo_rinkimai/

10
Politik 2008
Litauische Geschichte (21. Jahrhundert)